Friedman-Test bezeichnet:

 Friedman-Test (Kryptologie), ein Verfahren zur Analyse polyalphabetisch verschlüsselter Nachrichten
 Friedman-Test (Statistik), ein nichtparametrischer statistischer Test
 Friedman-Test (Medizin), veralteter Schwangerschaftstest anhand der Reaktion der Eierstöcke eines Kaninchens auf menschliches Urin